Pervomajsk je lahko:

 Pervomajsk, Harkovska oblast, mesto v Harkovski oblasti, Ukrajina.
 Pervomajsk, Luganska oblast, mesto v Luganski oblasti, Ukrajina.
 Pervomajsk, Mikolajivska oblast, mesto v Mikolajivski oblasti, Ukrajina.
 Pervomajsk, Rusija, mesto v Niženovgorodski oblasti, Rusija.